Баку́:

 Баку — столица Азербайджана.
 Баку — город в Гане.
 «Баку» — вооружённый колёсный пароход Каспийской флотилии Российской империи.
 «Баку» — корабль ВМФ СССР 1939—1963 гг.
 «Баку» — тяжёлый авианесущий крейсер ВМФ СССР (впоследствии — «Адмирал Горшков»).
 «Баку» — азербайджанский футбольный клуб.
 «Баку» — гоночная городская трасса в столице Азербайджана Баку.
 Баку — дух в японской мифологии.
 Баку — коммуна в Западном регионе Камеруна, входит в состав департамента От-Нкам.
 «Баку» — кинотеатр в Москве.
 «Баку» — ежемесячный русскоязычный журнал, выходящий в одноимённом городе.
 «Баку» — ежедневная общественно-литературная и политическая газета, издававшаяся в Баку с 1902 года под редакцией А. Н. Лаврова.
 Баку — деревня в Мордовском районе Тамбовской области, в 2001 г. включена в состав деревни Карякино.

См. также 
 «Баку Юнайтед» — английский футзальный клуб, базирующийся в Лондоне.

Примечания